|-
| 144801 - ||  || 23 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144802 - ||  || 23 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144803 - ||  || 25 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144804 - ||  || 24 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144805 - ||  || 24 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144806 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144807 - ||  || 16 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144808 - ||  || 25 aprilie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144809 - ||  || 28 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144810 - ||  || 28 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144811 - ||  || 29 aprilie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144812 - || 2004 JX || 10 mai 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144813 - ||  || 10 mai 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 144814 - ||  || 12 mai 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144815 - ||  || 8 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144816 - ||  || 10 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144817 - ||  || 12 mai 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 144818 - ||  || 12 mai 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 144819 - ||  || 12 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144820 - ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144821 - ||  || 12 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144822 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144823 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144824 - ||  || 9 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144825 - ||  || 9 mai 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144826 - ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144827 - ||  || 11 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144828 - ||  || 11 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144829 - ||  || 11 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144830 - ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144831 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144832 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144833 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144834 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144835 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144836 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144837 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144838 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144839 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144840 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144841 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144842 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144843 - ||  || 14 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144844 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144845 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144846 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144847 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144848 - ||  || 16 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144849 - ||  || 16 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144850 - ||  || 17 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144851 - ||  || 20 mai 2004 ||  || 
|-
| 144852 - ||  || 17 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144853 - ||  || 18 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144854 - ||  || 19 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144855 - ||  || 19 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144856 - ||  || 20 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144857 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144858 - ||  || 13 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144859 - ||  || 8 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144860 - ||  || 11 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144861 - ||  || 14 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144862 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144863 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144864 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144865 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144866 - ||  || 14 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144867 - ||  || 14 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144868 - ||  || 14 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144869 - || 2004 MQ || 16 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144870 - ||  || 29 iunie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144871 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144872 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144873 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144874 - ||  || 9 iulie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144875 - || 2004 OX || 16 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 144876 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144877 - ||  || 17 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144878 - ||  || 6 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 144879 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144880 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144881 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144882 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144883 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144884 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144885 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144886 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144887 - ||  || 9 septembrie 2004 ||  || , E. W. Elst
|-
| 144888 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144889 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144890 - ||  || 15 septembrie 2004 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 144891 - ||  || 14 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144892 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144893 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144894 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144895 - ||  || 5 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144896 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|  ||  || 20 octombrie 2004 || Apache Point || , , 
|-
|  ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144899 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144900 - ||  || 13 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-